Ostropa – dzielnica Gliwic
 Ostropa – rodzaj grzybów